Diebold Nixdorf steht für:

 Diebold Nixdorf Inc, US-amerikanischer Informationstechnikkonzern
 Diebold Nixdorf Holding Germany, deutsche Tochtergesellschaft von Diebold Nixdorf Inc